Piccolo [pikolo] (ital. malý; dítě, chlapec) může být:
 věcně nesprávné označení pro espresso, používané v Česku a na Slovensku
 piccolo trubka – nejmenší zástupce rodiny trubkových nástrojů
 Praga Piccolo – československý meziválečný malý automobil z továrny Praga

Podobné výrazy
 Pikola – flauto piccolo, malá flétna
 Pikolík – začínající číšník, učeň